Шестнадцатый розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой, четвёртый сезон проводившийся по одному регламенту, в последний раз прошёл при участии представителей союзных республик.
3 команды не вышли на старт турнира, ещё одни матч не состоялся в 1/8 финала.

Список участников

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1973-74. Кубок СССР. Шестнадцатый розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой